Маерский — польская () и словацкая () фамилия. Известные носители:

Известные носители 
 Маерский, Ладислав (1900—1965) — словацкий скульптор, медальер, дизайнер.
 Маерский, Тадеуш (1888—1963) — польско-украинский композитор, пианист и музыкальный педагог.